

1 Отборочный тур

Итоговая таблица группы А (игры состоялись в Калуге)

Итоговая таблица группы В (игры состоялись в Белгороде)

2 Отборочный тур

Основная сетка

Примечания

Ссылки 
 РФС
 RSSSF
  ФУТБОЛ. СУПЕРИГРА С ЖЕНСКИМИ ЭМОЦИЯМИ

Кубок России по футболу среди женщин
2000 год в женском футболе
Футбол в России в 2000 году